Віллард Нельсон Клют (1869–1950) — американський письменник, натураліст і ботанік. Він народився у Стубені, син Джорджа та Рут Райт Клют. Він одружився з Ідою Мартін (народилася у 1869), яка ілюструвала деякі з його робіт.

Клют заснував Американське папоротеве товариство (). Він був редактором «The Fern Bulletin», оригінального видання Американського папоротевого товариства (спочатку під назвою «The Linnaean Fern Bulletin»), та видання «The American Botanist».

Протягом багатьох років він був пов'язаний з університетом Батлера в Індіанополісі. Починаючи з 1928 року Клют займав посаду професора ботаніки та куратора ботанічного саду.

Він колекціонував папороті, плауноподібні та несудинні рослини (у тодішній класифікації) у Північній Америці, Ямайці та Новій Зеландії. Його зразки розміщені у гербарії Friesner університету Батлера.

Рослини, описані Клютом 
 Dryopteris gilberti Clute (Кариби and Південна Америка)
 Equisetum xferrissii Clute (Північна Америка)
 Phlox laphamii Clute
 Polypodium prolongilobum Clute (Аризона)
 Polystichum triangulum Clute
 Pteridium aquilina var. pseudocaudata Clute (Північна Америка)

Публікації 
 Clute, Willard Nelson. Agronomy: A Course in Practical Gardening for High Schools. Ginn and Company, Boston, Massachusetts. 1913. 296 pp.
 Clute, Willard Nelson. Botanical Essays. W. N. Clute & Co., Indianapolis, Indiana. 1929. 112 pp, 3 plates.
 Clute, Willard Nelson. The Common Names of Plants and Their Meanings. 176 pp.
 Clute, Willard Nelson. A Dictionary of American Plant Names. W. N. Clute & Co., Joliet, Illinois. 1923. 215 pp.
 Clute, Willard Nelson. Experimental General Science. Blakiston. 1917. 303 pp.
 Clute, Willard Nelson. The Fern Allies of North America North of Mexico. Illustrated by Ida Martin Clute. First edition: Frederick A. Stokes Co., New York, New York. 1905. xiv/278 pp, 150+ ill, 21 cm, hardcover. LC 5-32523. Web: http://www.archive.org/details/fernalliesofnort00clutuoft; also http://www.archive.org/details/fernalliesofnort00clutrich; Second edition: W. N. Clute & Co., Butler University, Joliet, Illinois. 1928. vi/2/xi-xiv/3-278 pp. (xiv/280 pp), 150+ ill, 20 cm. LC28-16299.
 Clute, Willard Nelson. The Fern Collector's Guide (Where to Find and How to Name the Ferns). Illustrated by William W. Stilson. First printing: Frederick A. Stokes Company, Publishers, New York, New York. 1901. 61 pp. Second printing: Frederick A. Stokes Company, Publishers, New York, New York. 1902. 61 pp, +3pp ads, 195mm, HB. LC 2-21874. Third printing: Shorey Book Store, Seattle, Washington. 1972. 61pp, 6pp ads, softcover. ISBN 0-8466-6026-1.
 Clute, Willard Nelson. The Ferns and Fern Allies of the Upper Susquehanna Valley. Reprinted from The Flora of the Upper Susquehanna. W. N. Clute & Co., Binghamton, New York. 1898. 15pp, 137×208 mm.
 Clute, Willard Nelson. Our Ferns in Their Haunts; A Guide to All the Native Species. First edition: Illustrated by William Walworth Stilson. Frederick A. Stokes Company, New York, New York. 1901. (4)/xii/332/(8) pp, 8 color plates + b/w ill, 210mm, hardcover. LC 1-12881. Web: http://www.archive.org/details/ourfernsintheirh00clutuoft; also http://books.google.com/books?id=OowNAAAAYAAJ . Second edition: Frederick A. Stokes Co., New York, New York. 1929. Third edition: Our Ferns; Their Haunts, Habits and Folklore. Illustrated by William Walworth Stilson and Ida Martin Clute. Frederick A. Stokes Co., New York, New York. 1929. xx/388 pp, 8 color plates, 210 ill, 205mm. LC 38-6667.
 Clute, Willard Nelson. The Flora of the Upper Susquehanna and Its Tributaries. W. N. Clute & Co., Binghamton, New York. 1901. 16 pp.
 Clute, Willard Nelson. Laboratory Botany for the High School. Ginn and Company, Boston, Massachusetts. 1909. xiv,177 pp.
 Clute, Willard Nelson. The Pteridophyta of North America, North of Mexico. F. White, Binghamton, New York, USA. 1895. 23pp.
 Clute, Willard Nelson. A Second Book of Plant Names and Their Meanings. Willard N. Clute, Indianapolis, Indiana. 1939. 164 pp, 8.5x6, hardcover.
 Clute, Willard Nelson. Swamp and Dune: A Study in Plant Distribution. W. N. Clute & Co., Indianapolis, Indiana. 1931. 92 pp, 6 plates.
 Clute, Willard Nelson. The Useful Plants of the World. W. N. Clute & Co., Joliet, Illinois. 1928. v,86 pp.
 Clute, Willard Nelson. «Practical High School Texts, Botany» also known as «Practical Botany for High Schools» Pub. Mentzer, Bush & Company, Chicago, New York, 1924, 214 pp. (Copy in private collection is inscribed to botanist Ralph O. Baird, « To Ralph O. Baird as a slight token of regard for his help on a memorable occasion this book is inscribed by the author.»)

Примітки

Посилання 
 Dolan, Rebecca W. «The Clute holotypes and the herbarium of Willard Nelson Clute in the Friesner Herbarium of Butler University (BUT).» American Fern Journal 84(2): 71-72. 1994.
 Morton, Conrad V. «Willard Nelson Clute, 1869–1950.» American Fern Journal 41(1):1-4. 1951.

Ботаніки США
Автори ботанічних таксонів